Lučice je lahko:
 Lučice, Delnice (Hrvaška)
 Lučice, Prijepolje (Srbija)